Агабейли — топоним и фамилия:
 Топоним
 Агабейли — село в Агабейлинском административно-территориальном округе Агджабединского района Азербайджана.
 Агабейли (Ахсу район)

 Фамилия
 Агабейли, Агахан Алескер оглы (1904 —1980) — ученый в области генетики и селекции животных, профессор, член-корреспондент ВАСХНИЛ, заслуженный деятель науки Азербайджанской ССР.